Брюно̀ Дюмо̀н () е френски режисьор. Неговият филм „L'humanité“ печели няколко награди на Филмовия фестивал в Кан през 1999, включително Голямата награда на журито.

Филмография

Източници

Външни препратки 
 
 

Френски режисьори
Френски сценаристи
Европейски филмови награди
Френски атеисти
Хора от О дьо Франс